Фель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Фель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Фель () — громада в Німеччині, федеральна земля Гессен